Derebucak (district), een Turks district in de provincie Konya 
 Derebucak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Derebucak